Jacob C. Davis (1820–1883) − amerykański polityk, kongresmen z Illinois
 Jacob W. Davis (1831−1908) − amerykański krawiec, twórca współczesnego kroju dżinsów
 Jacob E. Davis (1905–2003) − amerykański polityk, kongresmen z Ohio